Charis steht für:

 Singular der mythologischen Chariten
 (627) Charis, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Charis Verlag, in der Nachkriegszeit von dem Schriftsteller Curd Ochwadt in Hannover gegründeter Buchverlag
 Charis (Vorname)
 Kurzform des Vornamens Charalambos

Siehe auch:
 Charisma